Cafarnaum kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cafarnaum (ort), Bahia, 
 Cafarnaum (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar